Ко́рнев — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Корнев, Абрам Ноевич (1907—1951) — советский горный инженер геолого-разведочной специальности.
 
 
 
 Корнев, Валентин Михайлович (1942—2016) — советский стрелок, тренер.
 
 
 Корнев, Герасим Яковлевич (1866—1924) — российский учёный, специалист по льноводству.
 Корнев, Герман Петрович (1934—2007) — советский и российский физик-теоретик.
 
 Корнев, Дмитрий Александрович (род. 1992) — российский гандболист.
 
 Корнев, Илья Витальевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Корнев, Константин Арсеньевич (1908—1974) — советский химик.
 Корнев, Константин Сергеевич (1912—1999) — министр мелиорации и водного хозяйства РСФСР.
 Корнев, Леонид Семёнович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Корнев, Марк Борисович (1900—1939) — майор государственной безопасности.
 Корнев, Никифор Васильевич (1898—1941) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Корнев, Павел Николаевич (род. 1978) — русский писатель-фантаст.
 Корнев, Пётр Георгиевич (1883—1974) — советский хирург.
 
 Корнев, Тит Фёдорович (1923—2021) — советский, украинский и российский тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер УССР (1978).
 Корнев, Юрий Павлович (1948—2010) — российский генерал-полковник.



Топоним 
 Корнев — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 
 Корневка — река в России и Польше.